El Torneig de Memphis 2013, oficialment conegut com a U.S. National Indoor Tennis Championship 2013, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura. Pertany a les sèries 500 de l'ATP en categoria masculina i als Internationals Tournaments de la WTA femenina. Aquesta edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 24 de febrer de 2013 al Racquet Club of Memphis de Memphis, Tennessee, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013